De Bundesliga 1965/66 was het derde seizoen dat de Bundesliga georganiseerd werd. Het was het 57e seizoen dat er om het (West-)Duits landskampioenschap gestreden werd. Kampioen werd TSV 1860 München, dat voor de eerste keer landskampioen werd.

Seizoensoverzicht 
TSV 1860 München stond van speeldag acht tot en met 22 continu op de eerste plaats. TSV 1860 behaalde een record op het aantal punten dat enkel in het seizoen 2005/06 is verbeterd door stadgenoot Bayern München. De enige ploegen die tegenstand konden bieden waren Bayern en Borussia Dortmund. Na het winnen van de Europacup II in Glasgow dacht iedereen dat Borussia Dortmund op weg was naar de landstitel, maar ze verloren hun laatste drie competitiewedstrijden.

De eerste Munchense stadderby in de geschiedenis van de Bundesliga werd gewonnen door 1860 München met 1-0 na een goal na 30 seconden. De terugwedstrijd won Bayern, ook met 1-0. Tasmania Berlin behaalde een minrecord met twee overwinningen en 28 verliespartijen. Dit in contrast met de andere twee nieuwkomers in de Bundesliga, Bayern München en Borussia Mönchengladbach, die de volgende jaren mee aan de top van de competitie draaiden. Enkel 1. FC Kaiserslautern slaagde er niet in om te winnen van Tasmania Berlin. De grootste winst in de Bundesliga ooit viel ook dit seizoen. MSV Duisburg - Tasmania Berlin 9-0.

Eindstand 

*  verklaringen : M = Meister (titelverdiger), P = Pokalsieger (Bekerhouder), A = Aufstieger (gepromoveerd) 

 Kampioen TSV 1860 München plaatste zich voor de Europacup I 1966/67
 Bekerwinnaar Bayern München en Borussia Dortmund (als titelverdediger) plaatsten zich voor de Europacup II 1966/67
 Eintracht Frankfurt, 1.FC Nürnberg en VfB Stuttgart namen deel aan de Jaarbeursstedenbeker 1966/67
 Tasmania Berlin en Borussia Neunkirchen degradeerden naar de Regionalliga
 Fortuna Düsseldorf (Groep 1) en Rot-Weiss Essen (Groep 2) promoveerden uit de Regionalliga

Uitslagen

Topscore 

Bundesliga (mannenvoetbal)
Duits competitievoetbal 1965/66